Pseudoaristastoma är ett släkte av svampar. Pseudoaristastoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoaristastoma